Al-Qadim est un décor de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons s'inscrivant dans le même monde imaginaire que les Royaumes oubliés.

Généralités 

L'action se déroule sur le continent fictif de Zakhara qui tire son inspiration de la civilisation perse et des contes des Mille et une Nuits.

Publications 
 Al-Qadim, Land of Fate, campaing setting de Jeff Grubb et Andria Hayday – 1990 (TSR1077) 
 Al-Qadim, Assassin Montain de Wolfgang Baur – 1993 (TSR9431) 
 Al-Qadim, A Dozen and One Adventures de Steven Kurtz – 1993 (TSR9432) 
 Al-Qadim, Secret of the Lamp de Wolfgang Baur – 1993 (TSR9433) 
 Al-Qadim, The Complete Sha’ir’s Handbook de Sam Witt – 1994 (TSR2146) 
 Al-Qadim, City of Delight de Tim Beach, Tom Prusa et Steve Kurtz – 1993 (TSR1091) 
 Al-Qadim, Ruined Kingdoms de Steven Kurtz – 1994 (TSR9440) 
 Al-Qadim, Corsairs of the Great Sea de Nick Rea - 1994 (TSR9449) 
 Al-Qadim, Caravans de Rick Swan – 1994 (TSR9459) 
 Al-Qadim, City of Bones de Steve Kurtz – 1994 (TSR9467) 

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Adaptation des Mille et Une Nuits